Леди Бинг Трофи (англ. Lady Byng Memorial Trophy) — хоккейный трофей, ежегодно присуждаемый игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Решение принимают члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.

В 1925 году жена тогдашнего генерал-губернатора Канады Джулиана Бинга леди Эвелин Бинг подарила Лиге кубок, который получил название «Приз леди Бинг». После того как Фрэнк Буше из клуба «Нью-Йорк Рейнджерс», завоевав приз 7 раз в 8 сезонах и получил его в 1936 г. на постоянное хранение, леди Бинг подарила НХЛ еще один кубок. После смерти леди Бинг в 1949 г. НХЛ учредила новый приз, который стал называться «Памятный приз леди Бинг».

Победитель получает 10 тысяч американских долларов, второй и третий хоккеист в опросе, соответственно, 6 и 4 тысячи долларов.

Победители

Ссылки 
Lady Byng Memorial Trophy

Награды НХЛ